Козако́вське сільське поселення () — сільське поселення у складі Балейського району Забайкальського краю Росії.

Адміністративний центр — село Козаковський Промисел.

Населення 
Населення сільського поселення становить 788 осіб (2019; 862 у 2010, 992 у 2002).

Склад 
До складу сільського поселення входять:

Примітки 

Поселення Балейського району